Ланна — селище в Україні, Карлівському районі Полтавської області;
 Ланна — річка в Україні, ліва притока Орчика (басейн Дніпра);
 Ланна — залізнична станція Південної залізниці.
 Ланна — середньовічна держава, що існувала на півночі сучасного Таїланду.

Див. також 
 Верхня Ланна
 Нижня Ланна